Глинков — фамилия; имеет женскую форму Глинкова.
 Глинков, Марк Алексеевич (1906—1975) — советский металлург.
 Глинков, Евгений Георгиевич (1903—1973) — советский военный гидрограф, инженер-контр-адмирал.
 Глинков, Родион (1726—1800) — русский механик.
 См. также 
 Глинково — название населённых пунктов.